"Pela Última Vez" é o terceiro single da banda de rock brasileira NX Zero, de seu segundo álbum de estúdio autointitulado NX Zero.

Posições 

Canções gravadas por NX Zero
Singles de 2007